Osoby o tym nazwisku:
 Cecylia Cesarini – rzymskokatolicka duchowna
 Davide Cesarini – sanmaryński piłkarz
 Giuliano Cesarini – rzymskokatolicki duchowny
 Giuliano Cesarini – rzymskokatolicki duchowny